O Armée Patriotique Rwandaise Football Club é um clube de futebol com sede em Kigali, Rwanda. A equipe compete no Campeonato Ruandês de Futebol.

História 
O clube foi fundado em 1993.

Ligações externas 
 Sítio oficial 

Clubes de futebol de Ruanda
Clubes de futebol fundados em 1993